est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-bromopropane, numéro CAS 
 2-bromopropane, numéro CAS